Beth Hamedrash Hagodol Synagogue bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Beth Hamedrash Hagodol Synagogue (Hartford, Connecticut), NRHP-ID: 95000577
 Beth Hamedrash Hagodol Synagogue (New York, New York), NRHP-ID: 99001438